Олмоші — поширене прізвище угорського походження:

 Алмаші Золтан Гаврилович — український композитор.
 Алмаші Золтан — угорський шахіст.
 Алмаші Дьйордь — угорський сходознавець, мандрівник, зоолог і етнограф.
 Алмаші Ласло — угорський аристократ, автомобіліст, авіатор, дослідник пустель, шпигун, скаут-лідер.
 Алмаші Жужа — угорська фігуристка.

Угорські прізвища